Plusieurs basiliques ont été nommées basilique de la Sainte-Trinité :
 la basilique de la Sainte-Trinité de Chełmża en Pologne ;
 la basilique de la Sainte-Trinité de Cracovie en Pologne ;
 la basilique de la Sainte-Trinité de Fátima au Portugal.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

~
SainteTrinité